Magnolia Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Magnolia Township du comté de Columbia dans l'Arkansas .
 Magnolia Township du comté de Duplin en Caroline du Nord.
 Magnolia Township du comté de Putnam dans l'Illinois.
 Magnolia Township  du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Rock dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships